Sōta Yamamoto (jap. ; * 10. Januar 2000 in Kishiwada) ist ein japanischer Eiskunstläufer, der im Einzellauf antritt.

Sportliche Karriere 

Sōta Yamamoto begann 2005 mit dem Eiskunstlauf. Er trat in der Saison 2011/12 zum ersten Mal bei den Japanischen Juniorenmeisterschaften an. In der Saison 2014/15 gewann er die Silbermedaille bei den Juniorenmeisterschaften sowie im Finale des Junior Grand Prix – beide Male hinter Shōma Uno. Bei den Juniorenweltmeisterschaften wurde Yamamoto Dritter. In der Saison 2015/16 wurde er Japanischer Juniorenmeister. Er qualifizierte sich erneut für das Junior-Grand-Prix-Finale, wo er hinter Nathan Chen und Dmitri Alijew die Bronzemedaille gewann. In dieser Saison nahm er an den Olympischen Jugend-Winterspielen teil, wo er knapp vor Deniss Vasiļjevs die Goldmedaille gewann. Kurz darauf brach er sich den Knöchel, weshalb er seine Teilnahme an den Juniorenweltmeisterschaften absagen musste. Er verschob daraufhin sein internationales Debüt im Wettbewerb der Erwachsenen und sagte auch in der folgenden Saison alle Wettbewerbe ab, darunter seine ersten beiden Einladungen in die Grand-Prix-Serie. 2017 kehrte er zum Wettbewerb zurück.

In der Saison 2021/22 erhielt er erstmals wieder zwei Einladungen in die Grand-Prix-Serie und belegte in beiden Wettbewerben den 7. Platz. Bei den Japanischen Meisterschaften wurde er 8.

Die Saison 2022/23 begann Yamamoto mit der NHK Trophy, in der er die Silbermedaille gewann. Durch eine weitere Silbermedaille im Grand Prix de France konnte er sich für das Grand-Prix-Finale qualifizieren, in dem er mit der einer persönlichen Bestleistung ebenfalls Zweiter hinter dem Goldmedaillengewinner Shōma Uno wurde. Er wurde erstmals benannt, Japan bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2023 zu vertreten.

Ergebnisse

Weblinks 

 
 
 Sōta Yamamoto auf den Seiten des Japanischen Eislaufverbands (japanisch)

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Japan)
Universiadeteilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2023
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Winterspiele 2016
Universiadesieger (Eiskunstlauf)
Japaner
Geboren 2000
Mann